MyPhone — многозначное наименование:

Производители 
 MyPhone — польский бренд сотовых телефонов и электроники, принадлежащий компании TelForceOne.
 MyPhone — филиппинский бренд сотовых телефонов и электроники, принадлежащий компании MySolid.

Разное 
 MyPhone — грузинский оператор интернет-телефонии.
 MyPhone — вымышленное название смартфона в мультсериале «Симпсоны», пародия на iPhone.

Смартфоны